или сокращённо  — японская женская идол-группа.

Shiritsu Ebisu Chuugaku названа в честь вымышленной школы в Эбису, квартале токийского района Сибуя.

История 
Группа была создана в 2009 году 3-м подразделением агентства по поиску талантов Stardust Promotion, называемым 3B Junior, и является младшей сестрой другой идол-группы того же агентства, Momoiro Clover. При создании в группе было 5 участниц, в настоящее же время их 8, причём из первого состава осталась только Рика Маяма.

Первый сольный концерт группы состоялся 8 октября 2011 года. Его части вышли на первом сольном DVD группы 15 февраля 2012 года. Всего в октябре группа дала 3 аншлаговых концерта, включая один дополнительный.

Издав 6 независимых синглов, последние несколько из которых попали в хит-парад «Орикона», группа анонсировала подписание временного контракта с мэйджором Defstar Records (Sony Music Entertainment Japan) на выход сингла, озаглавленного, что интересно, «Karikeiyaku no Cinderella» («Золушка по временному трудовому договору»). Выход сингла был намечен на День Ребёнка 5 мая 2012 года. Церемония подписания была обставлена как шоу с мини-концертом группы и прошло в присутствии многочисленной аудитории поклонников.

Первый мэйджор-сингл группы дебютировал на 7 месте в дневном хит-параде «Орикона» за 1 мая. Достигнув 2-го места в один из дней, по итогам недели сингл занял также 7 место.

В середине декабря 2015 года было объявлено, что Хинате Касиваги был поставлен диагноз «внезапная потеря слуха». Выпуск третьего альбома группы отложен с 10 февраля 2016 года на неопределённый срок. Альбом в итоге вышел 20 апреля.

В ноябре 2016 года группа издала одновременно два сборных альбома лучших песен: «Chusotsu»: Ebichu no Ike Ike Best and «Chukara»: Ebichu no Waku Waku Best. В альбоме «Chukara»: Ebichu no Waku Waku Best была одна новая песня, озаглавленная «Sudden Death».

8 февраля 2017 года в возрасте 18 лет умерла участница группы . В предыдущий день, 7 февраля, из-за плохого самочувствия она не участвовала в концерте группы в Осаке и лечидась дома в Токио. Увидев, что состояние дочери вдруг резко ухудшилось, в районе 5 часов утра 8 февраля родители позвонили 119. На скорой Рину забрали в больницу, но там была констатирована смерть. Предварительной причиной смерти считали болезнь. 6 февраля в последнем своём сообщении в Инстаграме она сообщала, что вернулась с семейной поездки. 10 февраля газета Sankei Sports сообщила, что, согласно сообщению агентства по поиску талантов Startdust Promotion, причиной смерти могла стать «смертельная аритмия».

Состав

Бывшие участницы

Дискография

Синглы

Альбомы 

* Сборные альбомы лучших песен.

Видеоклипы

См. также 
 Momoiro Clover Z
 Team Syachihoko
 Tacoyaki Rainbow

Примечания

Ссылки 
  (для компьютеров) 
  (для мобильных телефонов) 
 Официальный блог на Ameblo 
 Официальный канал на USTREAM 
 
 
  (канал недоступен для просмотра за пределами Японии.)
 Официальный мерчандайз на SMOOCH.jp 

 
Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Детские музыкальные коллективы
Исполнители Defstar Records
Stardust Promotion